Licaón puede referirse a varios personajes de la mitología griega:
 Licaón, rey de Arcadia, hijo de Pelasgo.
 Licaón, personaje descrito por Pausanias que también fue metamorfoseado en lobo cuando ofrecía sacrificios a Zeus. Cada diez años volvía a convertirse en hombre siempre y cuando se hubiera abstenido de comer carne humana en ese período.
 Licaón, un hijo de Príamo y Laótoe que fue hecho prisionero durante la guerra de Troya. Fue vendido como esclavo en Lemnos, y recomprado por Eetión, que lo hizo volver a Troya. Para celebrar su libertad se consagraron once días en la ciudad, pero al duodécimo fue capturado de nuevo por Aquiles, que lo mató. Tuvo dos hijos llamados Pándaro e Iapix. Fue el que prestó su armadura a Paris para que luchase con Menelao. Apolo tomó la forma de Licaón para conducir a Eneas.
 Licaón, uno de los primeros reyes que tuvo el Peloponeso, hijo de Ezeo. Fue el padre de Deyanira, y abuelo, por tanto, del Licaón transformado en lobo por Zeus.
 Licaón, un hijo de Foroneo, rey de Arcadia, a la que dio el nombre de Licaonia.
 Licaón, un hermano de Néstor muerto por Heracles.
 Licaón, un hijo de Diómedes muerto por Pándaro.
 Licaón, un artesano de Cnosos (Creta) que había fabricado para Ascanio la célebre espada de oro y marfil que este regaló a Euríalo.
 Licaón, el padre de Eriquetes, uno de los compañeros de Eneas en Italia.

En accidentes geográficos:
 Licaón, en Arcadia, uno de los montes donde la mitología griega sitúa el nacimiento de Zeus.

En el campo de la zoología, Licaón puede referirse a:
 Licaón (Lycaon pictus), especie de perro salvaje africano.

Enlaces externos 
 Textos sobre personajes míticos llamados Licaón; en el Proyecto Perseus.